El término Saturn («Saturno» en inglés, catalán y alemán) puede referirse a:

 Saturn, una cadena alemana de tiendas de informática y electrodomésticos fundada en 1979;
 Saturn, una empresa estadounidense fabricante de automóviles fundada en 1985;
 Saturn, una consola de videojuegos de quinta generación fabricada por Sega entre 1994 y 1998;
 Saturn, una revista estadounidense publicada entre 1957 y 1965;
 Premios Saturn, un galardón entregado anualmente desde 1972 por la Academia de Cine de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror;
FC Saturn, un club ruso de fútbol;
 Saturn I, el primer cohete de motores múltiples de los Estados Unidos; o
 Saturn V, el cohete desechable de múltiples fases y combustible líquido utilizado por la NASA en los proyectos Apollo y Skylab.